Live It Up puede hacer referencia a:

 Live It Up, álbum de Crosby, Stills, Nash & Young de 1990.
 «Live It Up», canción de Jennifer Lopez de 2013.
 «Live It Up», canción de Nicky Jam de 2018.